GAD peut faire référence à :
 Groupe d'autodéfense, un supplétif de l'armée française pendant la Guerre d'Algérie ;
 Glutamic acid decarboxylase (en français, acide glutamique décarboxylase), une enzyme responsable de la synthèse de GABA ;
 Gad, une entreprise française de la filière porcine ;
 , un cours d'eau d'Inde.

Prénom 

 Gad, septième fils de Jacob ;
 Gad, prophète biblique.

Nom de famille 

 Emma Gad (1852-1921), écrivaine et socialite danoise ;
 Toby Gad (né en 1968), compositeur allemand.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme